Ordos – città della Mongolia Interna, in Cina
Ordos – deserto della Cina
Casa Ordos – casa mercantile nei videogiochi basati sul Ciclo di Dune di Frank Herbert
Michal Ordoš – calciatore ceco